Clausola – nella letteratura latina medievale e in particolare nella prosa ritmica, parte finale del colon
Clausola (in inglese clause) – in linguistica, unità sintattica intermedia tra sintagma e frase
Clausola (clausula) – genere di musica polifonica nato nel XIII secolo
Clausola – in ambito giuridico, parte di un contratto
Clausola – in logica matematica, disgiunzione di letterali

Altri progetti